Industriemuseum (vroeger "MIAT"), Museum over Industrie, Arbeid en Textiel in de Belgische stad Gent
 Must Museum voor textiel, textielmuseum in de Belgische stad Ronse
 Textielmuseum (Jakarta), textielmuseum in de Indonesische hoofdstad Jakarta
 TextielMuseum (Tilburg), textielmuseum in de Nederlandse stad Tilburg